Женский теннисный чемпионат Лос-Анджелеса — профессиональный теннисный турнир, проводимый в различных городах штата Калифорния, США, при поддержке WTA и USTA между 1971-м и 2009-м годами на хардовых и ковровых кортах.

Общая информация 
Турнир основан в 1971-м году в Лонг-Бич, как часть зимней зальной серии женского протура. В подобном формате приз, впрочем, проводился недолго: уже в 1973-м году соревнование было переведено в Лос-Анджелес, а с 1983-го — в Манхеттен-Бич: теннисистки стали выявлять лучших на открытых кортах, а сроки проведения турнира сместились на летнюю хардовую серию между Уимблдоном и US Open.

В 2003-м году турнир вновь переехал: на этот раз в город Карсон. На новом месте приз просуществовал семь лет, пока из-за финансовых проблем не был объединен с другим калифорнийским турниром в Карлсбаде.

В 1974-76-м годах организаторы брали единственную паузу в 39-летней истории проведении соревнования, сосредоточив все свои финансовые возможности на организации в Лос-Анджелесе Итогового чемпионата WTA.

Победители и финалисты 
Самой титулованной теннисисткой в истории калифорнийского приза является Мартина Навратилова, тринадцать раз побеждавшая в его соревнованиях (в том числе восемь раз — в одиночных турнирах). По четыре раза выигрывали приз в одиночном разряде ещё две американки: Крис Эверт и Линдсей Дэвенпорт.

Самой титулованной теннисисткой в истории парных турниров является Розмари Касальс, шесть раз с разными партнёршами первенствовавшая в калифорнийском призе. Пять титулов на счету всё той же Навратиловой и четыре — у Натальи Зверевой.

Финалы прошлых лет

Одиночные турниры

Парные турниры

См. также 
 Farmers Classic

Ссылки 
 Официальный сайт  (недоступен)
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
US Open Series